Сеје има више значења:

 Општина Сеје (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сеје (Сеје, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику